Robert Blake (aktor) (1933–2023) – amerykański aktor
 Robert Blake (admirał) (1598–1657) – angielski admirał
 Robert Blake (psycholog) (1918–2004) – amerykański teoretyk zarządzania